Пылковский сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование в России:

 Пылковский сельсовет — Пензенская область, Лопатинский район.
 Пылковский сельсовет — Саратовская область, Балаковский район.